3 miejscowości w Polsce: 
 Zboiska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Radziejowice 
 Zboiska – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dukla 
 Zboiska – wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Bukowsko
Ukraina:
 Zboiska – dzielnica Lwowa
 Zboiska – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie radziechowskim